Karabasj (oblast Tsjeljabinsk), een stad in de Russische oblast Tsjeljabinsk
 Karabasj (Tatarije), een nederzetting met stedelijk karakter in de Russische autonome republiek Tatarije (Tatarstan)